Нилотские языки — семья в составе восточносуданских языков. Распространена на большой территории от Южного Судана до Танзании среди нилотских народов, в основном ведущих скотоводческий образ жизни. Делятся на три подгруппы: западную, восточную и южную.

Классификация 
 Восточнонилотские языки: туркана, суданский ланго,  (масайский, самбуру и т. п.) и др.
 Южнонилотские языки: календжин, датуга, покот (пэкот) и др.
 Западнонилотские языки: динка, луо (долуо), угандийский ланго, луво и др.

Фонетика 
Фонетическая система этих языков включает 10 гласных — 5 напряжённых и 5 ненапряжённых. Противопоставление по признаку напряжённости — ненапряжённости ослаблено в языке нанди. В языке пакот долгие гласные противопоставлены кратким. В языке календжин, помимо долгих и кратких, имеются полудолгие гласные. Согласные артикуляционно делятся на лабиальные (дентальные), альвеолярные, альвео-палатальные и велярные (глоттализованные). Фонологическое различие между эксплозивами и имплозивами отмечается только в бари. В языке масаи обнаруживаются долгие, или сильные, согласные. Стечение согласных наблюдается редко. Тоны (высокий, средний и низкий) выполняют смыслоразличительную функцию также и на грамматическом уровне. Корневой слог маркирован ударением. Корневая морфема CVC в чистом виде почти не встречается, обычно сопровождается аффиксами.

Письменность 
В период с 20-е по 50-е годы предпринимались попытки создания алфавитов для нилотских языков на основе латинской графики. В этот период возникла религиозная и учебная литература на отдельных нилотских языках, на языке луо выходили газеты. В 60-е и 70-е годы в ряде стран Северо-Восточной и Восточной Африки некоторые нилотские языки стали использоваться на средних и низших административных уровнях, в начальной школе, а также в радиовещании (Уганда, Заир).

Изучение 
Исследование нилотских языков велось неравномерно. В середине XIX в. были опубликованы описания языков бари и масаи. В первой трети XX в. началось изучение других, но далеко не всех нилотских языков, тогда же был осуществлён сравнительный анализ этих языков (К. Майнхоф, Л. Омбюрже). Основы классификации нилотских языков заложены в 50-60 годы XX века работами Такера и Брайана. До того, как Джозеф Гринберг пересмотрел классификацию нило-сахарских языков, термин «нилотские языки» обозначал только те языки, которые ныне называются западными нилотскими, прочие две группы объединялись под общим термином «нило-хамитские языки» исходя из неверного предположения о связи этих языков с семито-хамитскими языками (устаревшее название афразийских языков).

Праязыки 
Праязыки:

Примечания

Литература 
 
 Köhler O. Geschichte der Erforschung der Nilotischen Sprachen. B., 1955.
 Tucker A. N., Bryan M. A. The non-Bantu languages of North-Eastern Africa. L., 1956.
 Tucker A. N., Bryan M. A. Linguistic analysis. The non-Bantu languages of North-Eastern Africa. L., 1966.
 Greenberg J. H. The languages of Africa. Bloomington, 1966.
 Greenberg J. H. Nilo-Saharan and Meroitic, CTL, 1971, v. 7.
 Welmers W. E. Checklist of African language and dialect names, там же.
 Fleming Y. C., Bender M. L. Non-Semitic languages, в сб.: Language in Ethiopia. L., 1976.
 Fivaz D., Scott P. E. African languages. Boston, [1977].

Ссылки 
 Nilotic, Michael Cysouw
 The Nilotic Language Family, Doris Payne

 
Нило-сахарские языки